Янь Цзи і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але цього разу жодна з них не брала участі.

Анна-Лена Гренефельд і Меган Шонессі виграли титул, у фіналі перемігши Маріон Бартолі і Мейлен Ту з рахунком 6-3, 3-6, 7-6(2).

Сіяні пари 

  Ліза Реймонд   Саманта Стосур  (1-ше коло)
  Кара Блек   Лізель Губер (півфінал)
  Даніела Гантухова   Ай Суґіяма (чвертьфінал)
  Анна-Лена Гренефельд   Меган Шонессі (чемпіонки)

Сітка

Сітка

Посилання 
Main Draw and Qualifying Draw 

жінки, парний розряд
Medibank International, жінки, парний розряд